Anastasija Aleksandrowna Docenko (ros. Анастасия Александровна Доценко, ur. 14 października 1986 w Zielonodolsku) – rosyjska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Anastasija Docenko pokazała się 20 listopada 2005 roku w zawodach FIS Race w Kirowsku, gdzie zajęła 35. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. Nie startowała na mistrzostwach świata juniorów ani mistrzostwach młodzieżowców.

W Pucharze Świata zadebiutowała 22 stycznia 2010 roku w Rybińsku, zajmując 30. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Tym samym już w swoim debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty. W klasyfikacji generalnej sezonu 2009/2010 zajęła ostatecznie 129. miejsce z dorobkiem 1 punktu. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2010/2011, który ukończyła na 35. pozycji. Pierwszy raz na podium zawodów tego cyklu stanęła jednak w sezonie 2011/2012. Miało to miejsce 2 lutego 2012 roku w Moskwie, gdzie była trzecia w sprincie techniką dowolną.

W 2011 roku wystąpiła na Mistrzostwach Świata w Oslo, gdzie była między innymi dziesiąta w sprincie drużynowym techniką klasyczną oraz trzydziesta w sprincie indywidualnym stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Linki zewnętrzne

Uwagi

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1986